Аконкагуа — самый высокий в мире потухший вулкан.
 Аконкагуа (национальный парк)
 Аконкагуа (река) — река в Чили.